Александр Владимирович Агневщиков (16 декабря 1972, Нарва, Эстонская ССР, СССР) — советский, эстонский и российский профессиональный хоккеист, бывший защитник сборной Эстонии по хоккею с шайбой.

Карьера 
Профессионально играть в хоккей начал ещё в советских первенствах. Первым коллективом защитника был нарвский «Крейнгольм».

Большую часть своей спортивной карьеры Александр Агневщиков провёл в России, где выступал за клубы «Северсталь», ХК «Липецк», «Дизелист», «Металлург» (Новокузнецк), «Сибирь», «Трактор», «Молот-Прикамье». Играл в чемпионатах Эстонии, Финляндии, Казахстана и Белоруссии.

В 2003 году, выступая за команду 2 финской лиги «Саламат», выходил в одном звене с олимпийской чемпионкой по хоккею канадкой Хейли Уикенхайзер.

Затем — игрок клуба «Тарту Калев-Вялк» в чемпионате эстонской хоккейной лиги.

Помимо эстонского гражданства имеет и российский паспорт.

В сборной 

Участник 11 чемпионатов мира по хоккею в низших дивизионах. Победитель и призёр соревнований в дивизионах C и B. С 1995 по 2006 год являлся одним из лидеров сборной. Включён в число лучших хоккеистов Эстонии за всю историю.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Российский хоккей»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Эстонии
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Саламат»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Брянск»
Игроки ХК «Прогресс» Глазов
Игроки сборной Эстонии по хоккею с шайбой